SMS Hansa ist der Name folgender Schiffe:
 SMS Hansa (1872)
 SMS Hansa (1898)